Трибу́на может означать:
 возвышение, кафедру для оратора;
 высокое сооружение со ступенчато расположенными скамьями для зрителей, публики (например, стадион);
 в переносном значении — место, где протекает и осуществляется политическая, общественная, публицистическая деятельность (устар.), см. форум.

Газеты 
 «Трибуна» — киевская украиноязычная ежедневная газета, выходившая с декабря 1918 до 3 февраля 1919 года.
 «Трибуна» — общественно-политическая газета, входящая в Газпром-Медиа Холдинг, берёт своё начало от газеты «Социалистическая индустрия».
 «Трибуна» (Tribuna) — название 2 пражских газет: 1919—1928 и 1969—1989 годов.
 «Де Трибюне» (De Tribune) — название ряда социалистических изданий в Нидерландах.

Другое 
 «Трибуна» — российское швейное предприятие, основанное в 1933 году.
 «Трибуна» — скульптурная композиция в Уфе.

См. также